Agenția Canadienă pentru Dezvoltare Internațională (în engleză Canadian International Development Agency, prescurtat CIDA) este un organism guvernamental al Canadei care oferă sprijină activitățile de dezvoltare durabilă, în scopul de a reduce sărăcia și de a contribui la o lume mai sigură, echitabilă și prospere.

Legături externe 
 Situl web oficial 
 http://www.mfa.gov.md/politica-externa/ca/ 
 http://www.tribunanoastra.freeservers.com/tn_arhiva/no32/prrcnot.htm

Organizații guvernamentale